Seres (historisch land), benaming van de Grieken voor oostelijk Centraal-Azië
Seres (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen